Servië
 Bresnica (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Bresnica (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak
 Bresnica (Koceljeva), een plaats in de Servische gemeente Koceljeva
 Bresnica (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje

Slovenië
 Bresnica (Ormož), een plaats in de Sloveense gemeente Ormož in de NUTS-3-regio Podravska